Равиль Валиев:
 Валиев, Равиль Рашидович (род. 1969) — кинорежиссёр.
 Валиев, Равиль Сабирзянович (род. 1966) — советский и российский футболист.